Abjean est un nom propre français d’origine bretonne.

Étymologie 
 est un suffixe en langue bretonne, forme mutée du mot breton mab qui signifie « fils ». Ce préfixe à valeur patronymique est employé dans certains patronymes bretons comme Abalea, Abaofred, Abarnoù, Abazïou, Abernod, , Abhamon, Abherve, Abiven, Abolier et Abyann (graphie bretonne de Abjean).

Patronyme 

  (Loeiz Jozeb Mari Abyann en breton, 1876-1932), prêtre et écrivain français breton ;
 Philippe Abjean (1953-), philosophe humaniste et militant français breton ;
 René Abjean (1937-), compositeur français ;
 Roger Abjean (1925-2009), prêtre, musicien et compositeur français breton, fondateur de plusieurs chorales et artisan du renouveau du chant d'Eglise en langue bretonne.

Patronyme français
Patronyme breton